Le tournoi de tennis de Roumanie 2010 s'est joué du 20 au  à Bucarest sur terre battue.

Faits marquants 
 Juan Ignacio Chela remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Pablo Andújar. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Juan Ignacio Chela et Łukasz Kubot s'imposent en finale face à Marcel Granollers et Santiago Ventura. Il s'agit du  en double pour Chela et du  pour Kubot.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Voir aussi

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Roumanie
 Saison 2010 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Bucarest
ATP 2010
2010 en Roumanie
Tennis en septembre 2010